Јиржиков може бити:

 Јиржиков (Дјечин), град у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Јиржиков (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република